

Geografia
Hartshorne – villaggio del Regno Unito e dell'Inghilterra nel Derbyshire
Hartshorne – comune degli Stati Uniti d'America nell'Oklahoma
Hartshorne Island – isola dell'Antartide

Persone
Charles Hartshorne – filosofo statunitense
Richard Hartshorne – geografo statunitense
Robin Hartshorne – matematico statunitense